Браубах:

 Браубах — город в Германии.
 Браубах (река) — река в Германии.
 Браубах (объединённая община) — объединённая община.